Druga hrvatska nogometna liga 1997./1998. je bila sedmo izdanje Druge HNL. Liga je bila podijeljena na pet skupina: Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad. To je ujedno bila i posljednja sezona s pet skupina, iduće sezone se igrala jedinstvena liga.

Jug

Ljestvica

Istok

Ljestvica

Sjever

Ljestvica

Zapad

Ljestvica

Središte

Ljestvica

Kvalifikacije za 1. HNL

Kvalifikacije za 1. HNL, prvi krug - Skupina 1:

Kvalifikacije za 1. HNL, prvi krug - Skupina 2:

Završnica 
Cibalia Vinkovci  - Segesta Sisak 2:1

Dodatne kvalifikacije 
Mladost 127 Suhopolje - Segesta Sisak 2:1

Poveznice 
 1. HNL 1997./98.
 3. HNL 1997./98.
 4. rang HNL-a 1997./98.
 5. rang HNL-a 1997./98.
 6. rang HNL-a 1997./98.
 7. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvor 
 RSSSF

1997./1998.
 2